Winsted – CDP statunitense in Connecticut
Winsted – città statunitense in Minnesota